«Дурная кровь» () — второй полнометражный художественный фильм французского режиссёра Леоса Каракса, снятый в 1986 году. Является второй частью «трилогии об Алексе», в которой главную роль сыграл актёр Дени Лаван — ровесник режиссёра, выступающий в трилогии в качестве его альтер эго.

Фильм был представлен на Берлинском кинофестивале 1987 года, где режиссёр получил за него премию Альфреда Бауэра («за открытие новых путей в киноискусстве»). Фильм также был удостоен премии имени Луи Деллюка (1986).

Сюжет 
Действие происходит в Париже недалёкого будущего. Двум пожилым гангстерам, Марку и Хансу, угрожает таинственная «Американка», которая требует от них выплаты большого долга. Они понимают, что в противном случае будут убиты, тем более что недавно их товарищ Жан погиб, попав под поезд метро — скорее всего, он был убит именно по приказу «Американки». Марк и Ханс обращаются к Алексу, сыну Жана, — карточному шулеру, у которого «ловкие руки». Они предлагают ему рискованную сделку — выкрасть из лаборатории вакцину от страшного вируса STBO, который поражает тех, кто «занимается любовью без любви», и продать вакцину конкурирующей фирме. Алекс оставляет свою подругу Лиз и приходит к Марку и Хансу. Он соглашается на их предложение и знакомится с Анной, молодой подругой Марка, в которую влюбляется.

В ролях 

Режиссёр Леос Каракс снялся в фильме в небольшом камео (человек, смотрящий из окна).

Съёмочная группа 
 Режиссёр и сценарист: Леос Каракс
 Продюсеры: Дени Шато, Ален Даан, 
 Оператор: Жан-Ив Эскофье
 Монтажёр:

Технические данные 
 Оригинальное название: Mauvais Sang
 Производство: Франция
 Цветной
 Звук: моно
 Формат: 35 мм
 Длительность: 116 мин.

Номинации и награды 
 Премия имени Луи Деллюка (1986)
 Берлинский кинофестиваль 1987 года:
 премия Альфреда Бауэра («за открытие новых путей в киноискусстве»).
 премия C.I.C.A.E. (Международной ассоциации артхаусных кинотеатров)
 номинация на «Серебряного медведя»
 Премия Сезар (1987):
 самая многообещающая актриса — Жюли Дельпи
 номинация как лучшая актриса — Жюльет Бинош
 номинация как лучший оператор — Жан-Ив Эскофье

Отзывы 
 К. А. Бендарик. «Дурная кровь» (режиссёр Лео Каракас, 1986 г.):
 Из рецензии М. Иванова:

 Сергей Кудрявцев, из книги «3500 кинорецензий»:

См. также 
 «Парень встречает девушку» (Boy meets girl)
 «Любовники с Нового моста»

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на сайте «Афиша»
 Описание на сайте «ВидеоГид»

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Леоса Каракса
Обладатели приза Луи Деллюка
Фильмы Франции 1986 года
Фильмы France 3 Cinéma
Фильмы, снятые при поддержке национального центра кино и мультипликации Франции